GZK steht für:

 Gemeinschaftszollkodex, siehe Zollkodex der Union #Geschichte
 GZK-Cutoff, Obergrenze für die Energie kosmischer Protonen-Strahlung sehr weit entfernter Quellen

Abkürzung